Якоб Альман Нільсен — данський футболіст

Альман — присілок, Якшур-Бодьїнський район, Удмуртія

Альман — муніципалітет у регіоні О-де-Франс, департамент Ена
 Альман — муніципалітет у регіоні Гранд-Ест, департамент Марна